Сатта́р Аска́рович Еруба́ев (; 1914, Туркестанский район ныне Южно-Казахстанской области, Российская империя — 2.6.1937, Алматы, КазССР, СССР) — советский писатель.

Биография 
Родился в 1914 году в 21 ауле Туркестанского района Южно-Казахстанской области. Происходит из племени конырат. Учился в семилетней школе туркестанского детдома. В 1930 году, после успешного окончания подготовительных курсов при высшем учебном заведении Наркомпроса КазАССР, был направлен в Ленинградский институт истории, философии и лингвистики, который окончил в 1933 году, защитив дипломную работу на тему «Русский неоромантизм и казахская национальная литература».

По окончании учёбы работал: заведующим литературным отделом газеты «Ленинская смена», затем заместителем ответственного редактора газеты «Лениншіл жас» (ныне «Жас Алаш»), в газете «Қарағанды пролетариаты» (1934—1935), параллельно работал ассистентом кафедры философии Высшей сельскохозяйственной школы Алма-Аты, где читал лекции и вёл семинары. В 1935 году стал одним из организаторов 1-го съезда журналистов Казахстана. В 1935—1936 учебном году стал аспирантом Ленинградского университета, но заболел, отучился год и вернулся на родину. С сентября 1936 года в должности доцента кафедры казахской литературы КазПИ им. Абая (ныне КазНПУ им. Абая) читал лекции по истории и теории литературы. В начале 1937 года самочувствие ухудшилось, 22 февраля был отправлен лечиться на курорт «Коменское плато», где продолжил работу над романом «Мои ровесники» и совместно с М. Жангалиным составил «Эдебиет хрестоматиясы» («Хрестоматию литературы») для 10 классов казахской школы.

Умер из-за болезни 2 июня 1937 года. Похоронен на Центральном кладбище Алматы.

Признание и память 
Посмертно:
 Первый лауреат премии Ленинского комсомола в Казахстане (1966);
 Премия имени Николая Островского в честь 50-летия комсомола (1968);
 Имя увековечено на Всесоюзной доске памяти;
 Его именем названы: улица в Караганде, в г. Туркестане — школа-интернат, где осенью 2004 г. был открыт памятник, школа-лицей 24 в городе Шымкенте.

Творчество 
Перевёл очерк Чуковского «Герои Сарыарки», роман Берзина «Краткая история жизни Сексенбая», произведения С.Глеца, Ф.Войскопа, И.Эренбурга.

Автор романа «Мои ровесники», новелл «Счастье», «Бессмертие», «О будущей войне», «Красота жизни», баллад «Рапорт о жизни», «Песнь о бессмертии», «Осенний фрагмент», «Песня поэта», «Баллада о трёх шахтёрах», сатирических рассказов «Жалк аулар» («Лодыри», 1933) и др.

Примечания 

Родившиеся в Туркестанской области
Писатели СССР
Писатели Казахстана
Казахские писатели
Преподаватели Казахского национального педагогического университета имени Абая
Похороненные на Центральном кладбище Алма-Аты